Een andere naam voor apotheose
 Apotheosis (Foulds), een concerto gecomponeerd door John Foulds
 Apotheosis (band), een Belgisch technoband